Открытый чемпионат Бразилии по теннису 2018 (, ) — 18-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в бразильском городе Сан-Паулу на крытых грунтовых кортах местного комплекса Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2018 году турнир прошёл с 26 февраля по 4 марта.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Пабло Куэвас
 Парный турнир —  Рожериу Дутра да Силва /  Андре Са

Общая информация 
Первым сеяным одиночных соревнованиях стал прошлогодний финалист Альберт Рамос (№ 19 в мире на тот момент). Испанец на этот раз добрался до четвертьфинала, где проиграл чилийцу Николасу Ярри. Чемпион трёх последних лет Пабло Куэвас защищал свой титул в качестве третьего номера посева, но на этот раз одержать победу ему не удалось. В полуфинале уругваец проиграл № 2 посева итальянцу Фабио Фоньини. В итоге Фоньини смог стать победителем этого розыгрыша турнира, обыграв в финале Николоса Ярри. Он стал первым представителем Италии, который смог выиграть местный турнир в мужских соревнованиях.

В парном турнире победу одержали Максимо Гонсалес и Федерико Дельбонис. Прошлогодние чемпионы Рожериу Дутра да Силва и Андре Са не защищали свой титул, однако оба сыграли на турнире. Дутра да Силва в паре с Романом Ебавым смог пройти в полуфинал, а Са в альянсе с Томасом Беллуччи выбыл в четвертьфинале.

Посев игроков 

 1 Рейтинг учтён на 19 февраля 2018 года.

Особая категория 
Теннисисты получившие приглашение на турнир (уайлд-кард):
  Тьягу Монтейру
  Корентен Муте
  Тиагу Зайбот Вилд

Теннисисты, победители квалификации:
  Гильерме Клезар
  Жоао Домингеш
  Себастян Офнер
  Ренсо Оливо

Соревнования

Одиночный турнир 
  Фабио Фоньини обыграл  Николаса Ярри со счётом 1-6, 6-1, 6-4.
 Фоньини выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Ярри сыграл дебютный одиночный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Максимо Гонсалес /  Федерико Дельбонис обыграли  Уэсли Колхофа /  Артёма Ситака со счётом 6-4, 6-2.
 Гонсалес выиграл 1-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Дельбонис выиграл дебютный парный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Бразилии

 Мировой тур ATP 2018
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

Бразилия
Теннис
Февраль 2018 года
Март 2018 года
2018